Honey to the B è il primo album in studio della cantante britannica Billie Piper, pubblicato nel 1998 a nome Billie.

Tracce

Collegamenti esterni